Чапкович — фамилия. Известные носители:

 Чапкович, Йозеф (род. 1948) — чехословацкий футболист.
 Чапкович, Ян (род. 1948) — чехословацкий футболист